USS Northampton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Northampton (CA-26)
 USS Northampton (CLC-1)

Northampton